Сисебут — король вестготов (612—621)
 Сисебут — епископ Урхеля (833—840)